Laja puede referirse a:
Laja o piedra laja, un tipo de roca;
Laja, estrato humano característico de zonas deprimidas de las Islas Canarias, España;
Laja, municipio boliviano del Departamento de La Paz, cuya capital es el pueblo de Laja;
Laja, comuna chilena de la región del Biobío, cuya capital es la localidad de La Laja;
Masacre de Laja, asesinato de 19 personas en Laja (Chile) tras el golpe militar de 1973;
Estación Laja, estación ferroviaria chilena en la comuna homónima.